Stranica predstavlja pregled direktnih prevoda latinskih izreka, kao što su -{veni vidi vici}- i -{et cetera}- na srpski jezik. Kako su grčka retorika i književnost doživele svoj vrhunac vekovima pre retorike i književnosti starih Rimljana, neki od izraza su u stvari prevod grčkih izraza.
Ova lista predstavlja pregled latinskih izraza na slovo L.
{| class="wikitable"

Reference

Literatura 
 Adeleye, Gabriel G. (1999). Thomas J. Sienkewicz; James T. McDonough, Jr., eds. World Dictionary of Foreign Expressions. Wauconda, IL: Bolchazy-Carducci Publishers, Inc. .
 Stone, Jon R. . Latin for the Illiterati. London & New York:. .

Латинске изреке